Zkratka (značka) SIP může znamenat: 

 Session Initiation Protocol – internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii
 Single In-Line Package – pouzdro integrovaného obvodu